Il doppio del torneo di tennis BH Tennis Open International Cup 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Dejan Petrović e Andy Ram che hanno battuto in finale Barry Cowan e Eric Taino 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Barry Cowan /  Eric Taino (finale)
 Dejan Petrović /  Andy Ram (Campioni)

 Edgardo Massa /  Leonardo Olguín (semifinali)
 Rik De Voest /  Denis Golovanov (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

BH Tennis Open International Cup 2001